Force 4 correspond à une force de vent dans l'échelle de Beaufort.
 Force 4 est une marque de panaché des Brasseries Kronenbourg.

Notes et références 

Panaché